Schmersal steht für:
 Schmersal, ein Unternehmen für Sicherheitstechnik

Schmersal ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Schmersal (* 1972), US-amerikanischer Westernreiter
 John Schmersal, US-amerikanischer Musiker 
 Peter Schmersal (* 1952), deutscher Maler

Siehe auch
 Schmersahl